Rhys Williams (1897–1969) – brytyjski (walijski) aktor
 Rhys Williams (ur. 1983) – kanadyjski aktor
 Rhys Williams (ur. 1984) – brytyjski lekkoatleta, płotkarz
 Rhys Williams (ur. 1988) – australijsko-walijski piłkarz, obrońca
 Rhys Williams (ur. 1995) – amerykański piłkarz
 Rhys Williams (ur. 2001) – angielski piłkarz, obrońca